Метеорологічна служба Японії
Українська Метеорологічна Служба